A Lili és a Kincses-öböl (eredeti cím: Lily's Driftwood Bay) 2014-ben indult ír–angol televíziós bábfilm- és papírkivágásos animációs sorozat, amelyet Colin Williams rendezett. Az animációs játékfilmsorozat a Sixteen South és az Ingenious Media gyártásában készült. A tévéfilmsorozat zenéjét Score Draw Music szerezte. Műfaja 	gyermekeknek szóló televíziós sorozat. Írországban a Nick Jr., az Egyesült Királyságban a Milkshake!, Magyarországon az M2 tűzte műsorára.

Ismertető

Szereplők 
 Lili (Lily) – Egy barnás vörös hajú, fekete szemű kislány, a sorozat főhőse.
 Salty Dog
 Nonna Dog
 Hatsie Hen
 Bull Dozer
 Wee Rabbit
 Lord Stag
 Dad
 Gull
 Puffin

Epizódok

1. évad

Források 
 
 
 Lili és a Kincses-öböl Facebook-oldal

További információk 
 
 Lili és a Kincses-öböl a tv.24.hu-n 
 Lili és a Kincses-öböl az abc.net.au-n

Jegyzetek 

2014-ben bemutatott brit televíziós sorozatok